Libanotis laserpitifolia är en flockblommig växtart som först beskrevs av Ivan Vladimirovitj Palibin, och fick sitt nu gällande namn av Kun Tsun Fu. Libanotis laserpitifolia ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
laserpitifolia